Нарушение: Широкое понятие. Имеет множество трактовок, обретая точный смысл только в контексте использования в конктретном предложении (смысле). В общем смысле слова, подразумевает - отклонение от нормы, или правил.
 Правонарушение — действие или бездействие, противоречащее требованиям правовых норм и совершённое деликтоспособным лицом.
 «Нарушение» — один из первых рассказов Сергея Лукьяненко. Впервые опубликован в 1987 году.

Теория государства и права
Криминология